Kunming (昆明), la capitale de la Province du Yunnan en République populaire de Chine;
 le lac Dian (滇池) ou lac de Kunming (昆明湖) à Kunming;
 le lac de Kunming (昆明湖) à Pékin.
 (3650) Kunming, astéroïde.